Куэ́льяр ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 217,02 км². Население — 9730 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Покровителями города считаются святой Мигель и богоматерь дель Росарио.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Guía de Segovia y Provincia 

Муниципалитеты Сеговии